Harry Mulisch, Nederlands schrijver
 Oeuvre van Harry Mulisch, overzicht van alles wat Harry Mulisch heeft geschreven
 Kurt Victor Karl Mulisch, Oostenrijks-Tsjechische militair, bankdirecteur en collaborateur, vader van Harry